Pagot ist der Familienname folgender Personen:

 Nino Pagot (1908–1972), italienischer Comic- und Trickfilmzeichner
 Toni Pagot (1921–2001), italienischer Comic- und Trickfilmzeichner